

Geografia

Italia 
 Masone – comune italiano in provincia di Genova.
 Masone – frazione di Reggio Emilia.

Persone 
 Gaio Papirio Masone – console della Repubblica romana.
 Fernando Masone – poliziotto e funzionario italiano.